De Serie A 1963/64 was het 61ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 33ste seizoen van de Serie A. Bologna werd kampioen.

Eindstand

Play-off

Titel 
Gespeeld op 7 juli 1964 in Rome

Degradatie 
Gespeeld op 7 juli 1964 in Milaan

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1963/64